PMP (Portable Media Player) – przenośny odtwarzacz multimedialny
 PMP – radziecki park pontonowy
 PMP – certyfikat zawodowy z dziedziny zarządzania projektami
 PMP – Producent Maszyn Papierniczych